Der Kanton Les Trois Monts ist ein französischer Wahlkreis im Département Charente-Maritime und in der Region Nouvelle-Aquitaine. Er umfasst 42 Gemeinden im Arrondissement Jonzac. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 42 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik

Einzelnachweise 

Lestroismonts